Hülshoff steht für:

 Burg Hülshoff, Wasserburg im Münsterland
 Franz Hülshoff (1930–2012), deutscher Lokalpolitiker
 Namensbestandteil derer von Droste zu Hülshoff, siehe Droste

Siehe auch:
 Droste-Hülshoff
 Hulshof
 Hulshoff